

Прізвище 

Дун () — китайське прізвище.
 Дун Бінь — лекгоатлет, олімпійський медаліст
 Дун Біу — в. о. голови КНР
 Дун Цічан — політик, філософ, художник, колекціонер, один з провідних теоретиків живопису часів династії Мін
 Дун Чжимін — палеонтолог, систематик живої природи
 Дун Чжо — видатний полководець часів занепаду династії Хань
 Дун Чжун-шу — філософ і державний діяч часів династії Хань
 Дун Юань — художник-пейзажист часів Південної Тан

Географічні об'єкти 

 Замок Дун — середньовічний замок на околиці села Дун в області Стерлінг, Шотландія
 Замок Дун — замок в Ірландії, в графстві Мейо
 Замок Дун — замок в Ірландії, в графстві Оффалі

Інше 
 Лорна Дун — американська мелодрама режисера Філа Карлсона 1951 року